Haval H9 — полноразмерный SUV выпускаемый с 2014 года компанией Haval — подразделением китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Флагманская модель компании, на его базе создан флагманский пикап Great Wall Pao. 

На российском рынке представлен с лета 2015 года, с осени 2019 года выпускается в России на тульском заводе компании.

История 
Это самый большой автомобиль, когда-либо разработанный Great Wall Motors, и является после Great Wall Hover вторым внедорожником компании разработанным с кузовом на раме. Компанией позиционируется как конкурент Toyota Land Cruiser Prado.

Модель была представлена в апреле 2014 года на Пекинском автосалоне, и с ноября 2014 года поступила в продажу в Китае. В октябре 2015 года последовал выход на рынок Австралии.

В 2017 году произошёл первый рестайлинг: новый передний бампер и решётка радиатора с тремя хромированными ребрами вместо пяти.

Весной 2019 года последовало второе обновление — модель получила заметно переработанную внешность — переработанную оптику и задние фонари, радиаторную решетку с двумя мощными горизонтальными планками, иные бампера с видоизмененными гнездами под «противотуманки».

В России 
В России модель представлена с июня 2015 года. 28 октября 2019 года выпуск модели начат на тульском заводе компании.. На 2020 год модель предлагается в комплектациях Elite и Premium по цене от 2 602 000 до 2 782 000 рублей.

Технические характеристики 
Оснащается двумя 2-литровыми двигателями:
 турбодизель 4D20T — 190 л. с. и 420 Нм крутящего момента.
 бензиновый 4С20A — 251 л. с. и 350 Нм крутящего момента (245 л.с. в РФ)
 бензиновый 4С20В — 218 л. с. и 380 Нм крутящего момента (В РФ с 2021 года)

В российской спецификации бензиновый двигатель дефорсирован до 245 л. с. Оба двигателя агрегатируются с 8-диапазонным автоматом ZF и системой полного привода.

Схема полноприводной трансмиссии: многодисковая муфта BorgWarner подключает передние колеса при пробуксовке задних; блокировка заднего межколесного дифференциала Eaton. Наряду с Mercedes Geländewagen и Jeep Wrangler является одним из немногих серийных гражданских внедорожников с принудительной блокировкой переднего межколесного дифференциала.

Примечания 

Внедорожники
Автомобили Great Wall